Le Collège Sainte-Barbe peut désigner :
 le collège Sainte-Barbe à Paris
 le collège Sainte-Barbe à Gand

Voir aussi